Asambleas Espirituales de la Fe Bahá'í:
 Asambleas Espirituales Locales
 Asambleas Espirituales Nacionales
 Asambleas Espirituales Regionales